Кузнецов, Иван Павлович:
 Кузнецов, Иван Павлович (1850—1918) — купец 1 гильдии, меценат.
 Кузнецов, Иван Павлович (1918—1986) — советский государственный и хозяйственный деятель СССР.